

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kolonia Zachodnia – część wsi Bukowina w woj. lubelskim w pow. biłgorajskim, w gminie Biszcza
 Kolonia Zachodnia – część wsi Jerzmanowice w woj. małopolskim w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Kolonia Zachodnia – część wsi Mikułowice w woj. świętokrzyskim w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Kolonia Zachodnia – część wsi Skorczów w woj. świętokrzyskim w pow. kazimierskim, w gminie Kazimierza Wielka

Integralne części wsi istniejące tylko w bazie PRNG 
 Kolonia Zachodnia – część wsi Bębło w woj. małopolskim w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Kolonia Zachodnia – kolonia wsi Marcinowice w woj. małopolskim w pow. miechowskim, w gminie Kozłów

Zobacz też 
 Kolonia
 Kolonia Wschodnia